Иосиф Городецкий:
 Городецкий, Иосиф Ефимович (1903—1957) — советский учёный в области метрологии и измерительной техники, доктор технических наук.
 Городецкий, Иосиф Моисеевич (1911—1994) — советский кинооператор, журналист, драматург.